Giuntoli – calciatore italiano
Adolfo Giuntoli (1913-1981) – calciatore italiano
Aldo Giuntoli (1914-2002) – partigiano e politico italiano
Alessandro Giuntoli (1895-1980) – architetto italiano
Cristiano Giuntoli (1972) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
David Giuntoli (1980) – attore statunitense
Grazia Giuntoli – politica italiana
Luigi Giuntoli (1898-1971) – calciatore italiano

Altro 
 Giuntoli – azienda italiana produttrice di gelati, fondata nel 1955